

Nom commun 
 Un chartrier est un endroit où l'on conserve des chartes, et par métonymie, l'ensemble de ces chartes elles-mêmes.

Patronymie

Toponymie 
 Chartrier est une ancienne commune française de la Corrèze, aujourd'hui intégrée à Chartrier-Ferrière.

Voir aussi 
 
 Philippe Chatrier